Diplodactylus bilineatus est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Diplodactylus bilineatus Gray, 1845 est un synonyme de Crenadactylus ocellatus (Gray, 1845)
 Diplodactylus bilineatus Lucas & Frost 1903 nec Gray, 1845 est un synonyme de Diplodactylus pulcher (Steindachner, 1870)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Diplodactylidae